Phalaenopsis Dou-dii Rose — грекс семейства .
Популярный в комнатном и оранжерейном цветоводстве искусственный гибрид, используется в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан путём скрещивания Phalaenopsis amboinensis, Phalaenopsis gigantea, Phalaenopsis stuartiana, Phalaenopsis schilleriana, Phalaenopsis lueddemanniana, Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana, Phalaenopsis fasciata, Phalaenopsis equestris и Phalaenopsis sanderiana.

Биологическое описание 
Эпифит.

Моноподиальные растения с сильно укороченным стеблем и широкими кожистыми листьями. Листья вечнозелёные.

Цветоносы пазушные, длинные.

Цветки крупные, плотной структуры, у части культиваров ароматные. Лепестки и чашелистики светло-кремовые или жёлтые в красным пятнистым рисунком. Губа красная с фиолетовым.

Родословная 
По данным The International Orchid Register.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Ссылки 
 Фотографии Phalaenopsis Dou-dii Rose на сайте flickr.com

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис